Чемпионат Азербайджана по шахматам проводится ежегодно с 1927 года, официальный статус соревнование получило в 1934 году.

Женские чемпионаты проводятся с 1936 года, официально — с 1957 года.

Хронологические таблицы

Чемпионаты Азербайджанской ССР

Чемпионаты независимого Азербайджана

Женские чемпионаты

Чемпионаты Азербайджанской ССР

Чемпионаты независимого Азербайджана

Примечания 

Азербайджан
Шахматы
Шахматы в Азербайджане